Puxin () – gmina wiejska () powiatu Zhanghua, wchodzącego w skład prowincji Tajwan, na zachodzie Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Puxin w 2016 roku liczyła 34 788 mieszkańców – 16 843 kobiety i 17 945 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 10 488, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 3,32 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Zhanghua